Мученицы — фильм 2008 года.
 Мученицы — фильм 2015 года.